Артём Геннадьевич Шрайбман (; род. 1 октября 1991) — белорусский политолог, аналитик, журналист. Внештатный автор портала TUT.BY, приглашённый эксперт Фонда Карнеги за международный мир, основатель аналитического агентства Sense Analytics. С июня 2021 года проживал на Украине, с марта 2022 — в Варшаве.

Биография

Образование и карьера в Белоруссии 
Родился в Гомеле. Учился в гимназии № 71 с углубленным изучением английского языка. Во время учёбы выигрывал олимпиады по математике и предмету «Человек. Общество. Государство». Был награждён премией специального фонда Президента Республики Беларусь по работе с одаренными учащимися.

Женат на журналистке Виктории Луд с июня 2017 года.

С 2012 по 2014 годы работал в белоруском новостном агентстве БелаПАН(год — внештатно, год — штатным корреспондентом). Сотрудничал с англоязычным аналитическим порталом о Республике Беларусь — BelarusDigest.com. Стажировался в немецком Бундестаге в команде Оливера Косчмарека из Социально-демократической партии Германии, а также 1 месяц в деловом еженедельнике «Белорусы и рынок».

В 2014 году окончил Белорусский государственный университет (Минск), бакалавр по специальности «Международное право»; в 2018 году  — Лондонскую школу экономики, магистр по специальности «Политика и коммуникация».

С 2014 по 2019 годы отвечал за раздел «Политика» на белорусском портале TUT.BY. C 2019 года он публикуется в издании как независимый эксперт.

С 2016 года сотрудничает с Фондом Карнеги за международный мир в качестве обозревателя по темам внутренней и внешней политики Белоруссии. В этом же году он в течение полугода работал советником постоянного координатора ООН по вопросам политического развития страны.

В 2019 году основал собственное аналитическое агентство Sense Analytics, которое издает аналитические бюллетени на английском и русском языке по подписке. В изданиях собирается основная информация про политическую и экономическую ситуацию в Беларуси. Бюллетени приобретают дипломатические представительства, политические фонды и международные организации, которые работают с Беларусью.

Эмиграция 
3 июня 2021 года покинул РБ, разместив 5 июня сообщение, объяснявшее, что уехал из-за угрозы его безопасности, возникшей, по его утверждению, вследствие упоминания в беседе Романа Протасевича на канале ОНТ его роли в координации уличных протестов в 2020 году. Находясь на Украине, пояснил, что «добирался окольными тропами».

2 декабря 2021 года телеграм-канал Артема Шрайбмана признан экстремистским. Соответствующее постановление вынесено судом Железнодорожного района города Витебска по материалам 7-го управления ГУБОПиКа.

В конце февраля 2022 года, сразу после начала российского вторжения, покинул Киев и уехал в Венгрию, затем в Варшаву.

Проекты 
С августа 2018 года ведет свой канал в Telegram, в котором анонсирует публикации в онлайн-изданиях, интервью и делится собственными рассуждениями о политической ситуации в Беларуси. Канал активно рос с начала апреля 2020 года, когда началась президентская избирательная кампания. По состоянию на июнь 2021 года количество подписчиков канала t.me/shraibman составляет более 52 тысяч человек, и он находится в первой двадцатке белорусских каналов про политику.

На официальном YouTube-канале TUT.BY с января 2019 по апрель 2020 выходила программа «Разжевано». В коротких роликах в лаконичной манере А. Шрайбман рассказывал об актуальных общественно-политических событиях в Беларуси. Последний ролик программы вышел в апреле 2020 года и был посвящен реакции белорусских властей на коронавирус.

На YouTube-канале «TUT.BY. Политика» в период президентских выборов 2020 года вышли интервью А. Шрайбмана с ведущими политиками: с незарегистрированными кандидатами в президенты Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, с кандидатом в президенты Светланой Тихановской, которая на передаче была вместе с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой.

Примечания

Ссылки 
 Артём Шрайбман в facebook
 «Интересные люди». Артём Шрайбман
  // Артём Шрайбман / Ток
  // Артём Шрайбман / Жизнь-малина

Журналисты Белоруссии